Сарџент има више значења:
 Округ Сарџент (Северна Дакота)
 Сарџент (Небраска)